Chaoyangopterus (лат., буквально — крыло из Чаояна) — род птерозавров из семейства чаояноптерид, известный по фрагментарному скелету из нижнемеловой (аптский ярус) формации Цзюфотан (Гонггао, КНР).

Единственный вид описан по окаменелости, каталогизированной как IVPP V13397 и состоящей из передней части черепа, нижней челюсти, шейных позвонков, плечевой кости, таза и конечностей.

Вероятно, размах крыльев достигал 1,9 метра, при длине черепа 270 миллиметров.

Примечания 

Azhdarchoidea
Монотипические роды архозавров
Птерозавры мелового периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии из меловых отложений Китая
Фоссилии, описанные в 2003 году